Halász Judit (1911–?) irodalmár, műfordító
 Halász Judit (1942) Kossuth-díjas színésznő, énekesnő
 Halász Judit (1968) válogatott kosárlabdázó